Salati oder Salatí steht für:

 Pietro Salati (1920–1975), schweizerisch-italienischer Maler, Schriftsteller und Lehrer
 Salatí, Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Portovelo der ecuadorianischen Provinz El Oro